Marcel Simon peut faire référence à :
 Marcel Simon (1872-1958), acteur et réalisateur d'origine belge ;
 Marcel Simon (1907-1986), historien des religions et théologien français.